Zwijndrecht – comune della provincia di Anversa (Belgio)
 Zwijndrecht – comune dell'Olanda Meridionale (Paesi Bassi)